Die Liste der Städte in Aserbaidschan bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl aller heutigen Städte in Aserbaidschan.

Die folgende Tabelle enthält alle Städte, die gegenwärtig (Stand 1. Januar 2011) den Stadtstatus () besitzen. Angegeben sind die Einwohnerzahlen, die bei den Volkszählungen (VZ) des Russischen Kaiserreiches vom 28. Januar 1897 und der Sowjetunion vom 17. Dezember 1926, 17. Januar 1939, 15. Januar 1959, 15. Januar 1970, 17. Januar 1979 und 12. Januar 1989 ermittelt wurden, sowie eine Berechnung (jeweils gerundet auf volle Hundert) der aserbaidschanischen Statistikbehörde für den 1. Januar 2008 und den 1. Januar 2014.

Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Rayon), zu der die Stadt gehört. Die Städte Baku (Bakı), Gəncə, Lənkəran, Mingəçevir, Naftalan, Şəki, Şirvan, Stepanakert (Xankəndi), Sumqayıt und Yevlax sowie innerhalb der Autonomen Republik Nachitschewan () die Stadt Naxçıvan besitzen einen Sonderstatus und gehören keinem Rayon an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Ein Teil des Territorium von Aserbaidschan wird von der Republik Arzach eingenommen, einem stabilisierten De-facto-Regime in Bergkarabach, das von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt wird. Die Einträge für die dort liegenden Städte sind in der Tabelle grau hinterlegt. Im Jahr 2020 gelangten eine Reihe dieser Städte wieder unter die Kontrolle von Aserbaidschan. Für die damals außerhalb des Einflussbereiches der aserbaidschanischen Behörden befindlichen Städte wird in der Tabelle für 2008 die von den Behörden Arzachs ermittelte De-facto-Einwohnerzahl angegeben. Die De-jure-Einwohnerzahlen, von den aserbaidschanischen Behörden aus der Anzahl der Flüchtlinge aus diesen Städten ermittelt und fortgeschrieben, sind in Anmerkungen beigefügt.

Die Behörden Arzachs verwenden für die meisten Orte des Gebietes von den in der Tabelle genannten aserbaidschanischen Namen abweichende Bezeichnungen und erkennen für einige Orte den Stadtstatus nicht mehr an, da diese infolge des Konfliktes größtenteils oder ganz entvölkert sind. Dies ist ebenfalls in den Anmerkungen vermerkt, ebenso die nicht übereinstimmende Verwaltungsgliederung nach Provinzen mit abweichenden Namen statt der aserbaidschanischen Rayons. Andererseits gelten für die Behörden Arzachs die in der Tabelle nicht aufgeführten Orte Askeran (aserbaidschanisch Əsgəran), Hadrut und Midschnawan (aserbaidschanisch Mincivan) als Städte, was sie nach aserbaidschanischem Recht nicht sind.

(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)

Anmerkungen

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Aserbaidschans
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan
 City Population - Einwohnerzahlen der Städte in Aserbaidschan
 Cities & towns of Azerbaijan auf der Website Population Statistics of Eastern Europe

Aserbaidschan